Эпифа́н (Епифан;  — Славный, Знатный, дословно — явленный) — прозвище царей эллинистических государств.


Эллинистические цари 
 Птолемей V Эпифан — египетский царь из династии Лагидов (правил в 205—180 до н. э.).
 Никомед II Эпифан — царь Вифинии, правивший в 149—128 до н. э.
 Ариарат VI Эпифан — царь Каппадокии из династии Ариартидов (правил в 130—116 до н. э.).
 Аттал Эпифан — царь Пафлагонии, правивший в I веке до н. э.

Правители государства Селевкидов 
 Антиох IV Эпифан (царствовал в 175—164 до н. э.).
 Антиох VI Эпифан — соправитель (145—142) сирийского царя Деметрия II Никатора.
 Селевк VI Эпифан Никатор (царствовал 96 — 95).

Духовные лица 
 Епифан — представитель гностицизма.
 Мар Дынха I (Эпифан) — патриарх Ассирийской церкви Востока (1265—1282)

См. также 
 Епифаний
 Епифанцев
 Епифань (значения)

Прозвища